Niemcy:
 Adelebsen – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Inne:
 Adelebsen – zamek
 Adelebsen – ród